Rui Mosquera pode ter sido o codinome espanhol de Francisco de Chaves. Viveu a época colonial em que, aliado a índios tupiniquins no Brasil e em companhia de Sebastião Caboto, liderou força ofensiva contra os portugueses, tomando Iguape e saqueando São Vicente. 

Genro e sempre solidário a Bacharel, recolheu-se inclusive junto a ele em degredo na Cananeia. Em possibilidade de conseguir quatrocentos escravos carregados de ouro e prata, envolveu-se entre responsáveis por cilada armada contra os melhores guerreiros de Martim Afonso de Sousa e o Capitão da bandeira Pero Lobo, mortos por índios da Serra de Curitiba. Junto com o Bacharel, Francisco de Chaves voltou a Iguape e Cananeia, fugindo de uma possível punição portuguesa diante da invasão de São Vicente em 1534. Já segundo o autor FABRA (2010), o espanhol Rui Mosquera retirou-se junto a seus companheiros para Santa Catarina e, depois, para Buenos Aires, em ocasião de participação da obra de Mendoza.

Colonização do Brasil